Post Traumatic - дебютний сольний студійний альбом репера Linkin Park Майка Шиноди. Був випущений 15 червня 2018 року. Альбом був анонсований 29 березня 2018 року, разом з випуском двох нових пісень для просування альбому
"Crossing a Line" та "Nothing Makes Sense Anymore". Матеріал був написаний Шинодою після смерті його товариша Честера Беннінгтона.

Список пісень